Altenstein kan syfta på följande:

Personer 
 Bernd Altenstein (född 1943), tysk skulptör
 Karl vom Stein zum Altenstein (1770–1840), preussisk politiker